Сан Хуан, Гранха има више значења:

 Сан Хуан, Гранха (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Хуан, Гранха (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Хуан, Гранха (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику